Voici la liste des planètes mineures numérotées de 170001 à 171000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 170001 à 171000

170001-170100

170101-170200

170201-170300

170301-170400

170401-170500

170501-170600

170601-170700

170701-170800

170801-170900

170901-171000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000